Khan může být:

 příjmení
 Steve Khan (* 1947) – americký kytarista
 Nusrat Fateh Ali Khan (1948–1997) – pákinstánský zpěvák a hráč na harmonium
 Jahangir Khan (* 1963) – pákistánský hráč squashe
 Shahrukh Khan (* 1965) – indický herec
 Roy Khan (* 1970) – norský zpěvák
 Sadiq Khan (* 1970) – labouristický britský politik, právník, starosta Londýna
 Bat for Lashes (vlastním jménem Natasha Khan) (* 1979) – britská zpěvačka
 různé
 Khan (řeka) – řeka v Namibii

 Khan (skupina) – britská rocková skupina
 Khan Academy – nezisková organizace zaměřená na vzdělávání